Esistono più comuni francesi con questo nome

Lasson – Calvados
Lasson – Yonne